Ledella är ett släkte av musslor. Ledella ingår i familjen tandmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tandmusslor
Ledella